Evonne Goolagong e Peggy Michel hanno battuto in finale Margaret Court e Ol'ga Morozova 7-6, 7-6.

Teste di serie 

 Margaret Court /  Ol'ga Morozova (finale)
 Evonne Goolagong /  Peggy Michel (Campionesse)
 Helen Gourlay /  Kerry Harris (semifinali)
 Lesley Bowrey /  Judy Dalton (semifinali)

 Jenny Dimond /  Dianne Fromholtz (quarti di finale)
 Lesley Charles /  Sue Mappin (quarti di finale)
 Sue Barker /  Glynis Coles (quarti di finale)
 Laura Du Pont /  Wendy Turnbull (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 1975